

Astronautica 
 Sojuz T-12 – missione del programma Soyuz

Medicina 
 T12 – altro nome della glicoproteina CD6
 T12 – dodicesima vertebra toracica
 T12 – dodicesimo nervo spinale toracico

Altro 
 Cannone T-12 – cannone controcarro sovietico
 T-12 – fucile di precisione